Степан Воронин:
 Воронин, Степан Никитович (1915—1944) — Герой Советского Союза.
 Воронин, Степан Александрович — русский генерал-лейтенант, георгиевский кавалер